Eugène-François Vidocq (1775-1851) – francuski detektyw
 Vidocq – film z 2001 roku